Ванген () — бывший округ в Швейцарии. Центр округа — город Ванген-на-Аре.

Округ входил в кантон Берн. С 1 января 2010 года вошёл в состав нового округа Обераргау.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Упразднённые округа Берна